Mussajewa ist der Familienname folgender Personen:

 Elisa Mussajewa, tschetschenische Psychologin und Menschenrechtsaktivistin
 Malika Mussajewa (* 1992), tschetschenische Regisseurin und Drehbuchautorin
 Naila Mussajewa (* 1957), sowjetisch-aserbaidschanische Informatikerin und Hochschullehrerin